Mizoguchi è un cognome giapponese.

 Kenji Mizoguchi, regista giapponese.
 Hajime Mizoguchi, compositore giapponese.
 Zembei Mizoguchi, ministro della finanza giapponese.

Esistono anche alcuni personaggi fantastici con tale cognome:

 Mizoguchi, protagonista del libro "Il padiglione d'oro" di Yukio Mishima
 Hiroshi Mizoguchi, personaggio del manga Hikaru no Go
 Mizoguchi Makoto, personaggio del videogioco Fighter's History